Altes Lager bezeichnet

 Altes Lager (Königsbrück), ehemalige Truppenunterkunft in Königsbrück, Sachsen
 Altes Lager (Menzlin), Flächennaturdenkmal in Menzlin, Mecklenburg-Vorpommern
 Altes Lager (Münsingen), denkmalgeschützte ehemalige Truppenunterkunft in Münsingen, Baden-Württemberg
 Altes Lager (Niedergörsdorf), den Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf, Brandenburg, mit Flugplatz Altes Lager
 den Flugplatz Altes Lager in Niedergörsdorf
 die Artillerieschule Altes Lager in Jüterbog bei Niedergörsdorf
 Altes Lager (Erzlagerstätte), Goslar, Harz 
Siehe auch:
Mittelalterliches Bergwerk im Alten Lager, Goslar 
Alt-Lägern